Overschrijving, geld dat op een rekening gezet wordt,
 Storting (Noorwegen), het Noorse parlement
 het totaal van alle graan dat voor een bierbrouwsel gebruikt wordt, zie Bierbrouwen
 Vuilnisbelt of vuilstort(plaats)
 Bergstorting, het instorten van een stuk berg
 Afstorting, het instorten van een helling of deel daarvan